Медобори — низькогірне пасмо, частина Товтр.
 Медобори — природний заповідник на території Тернопільської області.
 Медобори — вокально-інструментальний ансамбль Тернопільської обласної філармонії.
 Медобори — приватне підприємство, агрофірма у Тернопільському районі, одна з найбільших в Україні.
 Медобори — санаторій у селі Конопківка поблизу Микулинець.
 Медобори — українське видавництво.